Carlos Agenor é um pandeirista de música popular brasileira.

Discografia 
”Pandeirista”

Pandeiristas do estado do Rio de Janeiro
Naturais da cidade do Rio de Janeiro